Zacua es una marca que fabrica autos eléctricos en México desde el año 2017, la cual tiene planta de producción en el estado de Puebla. 

Motores Limpios, S.A.P.I. de C.V. bajo la marca Zacua es una empresa mexicana que forma parte de un sólido grupo empresarial que incluye a que está siendo subsidiaria de COPEMSA (Compañía Operadora de Estacionamientos Mexicanos, S.A. de C.V.), dicha marca es manejada en conjunto por Jorge Martinez Ramos (dueño) y Nazareth Black (CEO).

Historia

Inicios 
Con la mira hacía un futuro y con una infraestructura de respaldo, la empresa COPEMSA (Compañía Operadora de Estacionamientos Mexicanos, S.A. de C.V.) vió la oportunidad de poder atacar un mercado que no estaba siendo aprovechado, el cual era el de los autos eléctricos. Por ello analizo la idea de crear un auto eléctrico que pudiera ir de la mano con electrolineras que podrían instalarse en sus estacionamientos. Así es como nace Motores Limpios, S.A.P.I. de C.V.  que bajo la marca Zacua, crea el primer auto eléctrico mexicano del país.

En el año del 2017 se fundó la marca Zacua en la capital de México (CDMX) para después a mediados del 2018 se inauguró su planta de ensamblaje en Puebla, en donde cada auto es ensamblado a mano. Esto originó que la marca sea la primera en la historia del país en producir y vender un auto eléctrico dentro del mismo.

Para poder producir dicho automóvil, Zacua se unió con un fabricante de autos francés que se llama Chatenet Automobiles  el cual ayudó para que desarrollará el auto, marcando una diferencia en su tren motriz que fue algo nuevo. Mientras que la motorización eléctrica fue desarrollada por el grupo multi tecnológico de manufactura Dynamik Technological Alliance

Primera aparición en prensa 
Bajo los reflectores en una conferencia en el Hotel Presidente Intercontinental de la CDMX, el día 6 de julio 2017 fue presentada la marca Zacua junto a sus modelos Zacua Coupé y Zacua Hatchback (Los cuáles después se renombraron como Zacua MX®2 Y MX®3 respectivamente) en un precio introductorio de $440,000 MXN (24,228 USD) aproximadamente. En dicho evento el líder político y empresario Jorge Martínez declaró que «...El calentamiento global tiene consecuencias muy graves que amenazan el equilibrio de la naturaleza y que hoy todavía estamos a tiempo de atender y corregir. México no puede quedarse al margen. México tiene que ser protagonista, con iniciativas tangibles que comiencen a hacer la diferencia ya.»

Inauguración de Planta en Puebla de Zaragoza

Dentro del complejo de la zona Parque Industrial de Puebla 2000 se inauguró el viernes 27 de abril del 2018 la planta automotriz en donde se produce hasta ahora el auto Zacua, tanto su modelo MX®2 y MX®3. Con un total de inversión de casi 80 millones de pesos según lo estipulado por el entonces gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad (Periodo 2017-2018).

En ese entonces se produjeron vehículos que se ensamblan con 40% de proveeduría local y 60% extranjera pero su meta final es que el 100% de proveeduría sea 100% local. Con el arranque de esta planta se crearon 35 nuevos empleos, en donde una de sus características es que el auto es ensamblado por hombres y mayormente por mujeres, quienes estuvieron a cargo de ensamblar un auto por día.

Etimología

La marca Zacua es una palabra náhuatl que es utilizada para referirse a la zacua mayor (Psarocolius montezuma), que es ave que habita al oriente del país de México. Esta aparece como logotipo de la compañía como representante de la misma.

Modelos 
La marca Zacua actualmente cuenta con dos modelos el Zacua MX®2 y Zacua MX®3 en donde su principal característica es que son modelos biplaza con diseño exterior adquirido a la empresa francesa Chatenet.

Actualmente produciendo 

 Zacua MX2
 Zacua MX3

La principal diferencia entre estos dos modelos, es su diseño en la parte posterior del auto.

Notas

Enlaces externos 

 Sitio oficial Zacua

Automotrices mexicanas 
Marcas de coches 
Fabricantes mexicanos de autos eléctricos